Echo Bay ist der Name folgender Orte:

 Echo Bay (Nevada) im Clark County, Nevada, Vereinigte Staaten
 Echo Bay (British Columbia) in British Columbia, Kanada, siehe Echo Bay Marine Provincial Park
 Echo Bay in den Nordwest-Territorien, Kanada, siehe Port Radium
 Echo Bay in Ontario, Kanada, Ortsteil von Macdonald, Meredith and Aberdeen Additional
 Echo Bay (Saskatchewan) in Saskatchewan, Kanada